Burg Frankenstein steht für:

 Burg Frankenstein (Bad Salzungen) im Wartburgkreis, Thüringen
 Burg Frankenstein (Odenwald) am Rand des Odenwaldes bei Darmstadt, Hessen
 Burg Frankenstein (Pfalz) bei Frankenstein, Rheinland-Pfalz
Siehe auch:
 Schloss Frankenstein